Āz̄arshahr kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shahrestān-e Āz̄arshahr, kommun, Östazarbaijan, 
 Āz̄arshahr (kommunhuvudort i Iran), Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar